Кулико́вский — польская офицерская фамилия и топоним.

Куликовский

А 
 
 Куликовский, Алексей Андреевич (род. 1983) — российский хоккеист, нападающий сборной России по сурдохоккею.
 Куликовский, Андрей Геннадьевич (род. 1933) — учёный в области механики, академик РАН.

В 
 Куликовский, Валериан Иванович (1835—1910) — российский  и украинский архитектор, гражданский инженер.
 Куликовский, Василий Васильевич (1904—1942) — советский учёный-географ.
 Куликовский, Владимир Фёдорович (1950—2020) — российский хирург, доктор медицинских наук, профессор, директор медицинского института Белгородского университета (с 2013 года), заслуженный врач Российской Федерации (1996).

Г 
 Куликовский, Герман Илларионович (1862—1923) — русский географ, этнограф, лингвист.
 Куликовский, Григорий Григорьевич (1890—1955) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор медицинской службы.
 Куликовский, Гурий Николаевич (1919—1984) — внук императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, племянник императора Николая II.

И 
 Куликовский, Иван Иванович (1894—1919) — русский военный, подполковник.

М 
 Куликовский, Михаил Алексеевич (1906—1996) — актёр и режиссёр, народный артист СССР.

Н 
 Куликовский, Николай Александрович (1881—1958) — второй муж великой княгини Ольги Александровны, сестры императора Николая Второго.

П

Составные фамилии 
 Куликовский-Романов, Тихон Николаевич (1917—1993) — внук императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, племянник императора Николая II.
 Овсянико-Куликовский, Дмитрий Николаевич (1853—1920) — русский литературовед и лингвист. Почётный член Петербургской академии наук.



Топоним 
 Куликовский — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Куликовский — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Куликовский — хутор в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Куликовский — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Куликовский — исчезнувший хутор в Ростовской области.
 Куликовский — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области.

См. также 

 
 Куликовски